Pühringer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pühringer (1906–1977), österreichischer Kulturjournalist, Lyriker und Dramatiker
 Josef Pühringer (* 1949), österreichischer Politiker und Jurist
 Josef Pühringer (Politiker, 1910) (1910–1989), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Judith Pühringer (* 1976), österreichische Politikerin (Grüne)
 Karl Pühringer († 2015), österreichischer Fußballfunktionär
 Martina Pühringer (* 1956), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Peter Pühringer (* 1942), österreichischer Unternehmer, Fondsmanager und Mäzen
 Richard Pühringer (* im 20. Jahrhundert), österreichischer Priester und Ordensmann
 Rudolf Pühringer (1891–1969), österreichischer Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Maler
 Thomas Pühringer (1941–2018), österreichischer Maler und Bildhauer
 Uta Barbara Pühringer (* 1943), österreichische Politikerin (ÖVP)
 W.M. Pühringer (* 1945), österreichischer Architekt und bildender Künstler

Siehe auch:
 Pieringer
 Piringer